log – przyrząd do mierzenia szybkości statku wodnego
 log – w informatyce: zapis kolejnych zdarzeń opisujący działania użytkownika lub programu
 log – miara objętości płynów
 log – symbol logarytmu

 Wieś w Słowenii
 Log – w gminie Kranjska Gora
 Log – w gminie Lukovica
 Log –  w gminie Mokronog-Trebelno
 Log – w gminie Rogatec
 Log – w gminie Ruše
 Log – w gminie Sevnica